Neil McDonald (admiraal) (1922), Australisch admiraal
 Neil McDonald (voetballer) (1965), Engels voormalig voetballer van onder meer Newcastle United
 Neil McDonald (schaker) (1967), Engels schaker 
 Neil McDonald (wielrenner) (1977), Zuid-Afrikaans wielrenner
 Neil Macdonald (1957), Canadees journalist